Marc Joseph Marion Dufresne est un explorateur français du . Il fut le découvreur de quelques îles australes et a donné son nom aux : 
 Marion Dufresne, un navire battant pavillon français en service de 1973 à 1995 qui assura le ravitaillement des Terres australes et antarctiques françaises ;
 Marion Dufresne 2, un navire battant pavillon français, en service depuis 1995 et qui succéda au précédent ;
 mont Marion-Dufresne, un volcan des Terres australes et antarctiques françaises sur l'île de l'Est dans les îles Crozet.

Homonymie de bateaux